Анто́н Льво́вич Макси́мов (род. 29 июня 1970 года, Москва, СССР) — российский , специалист в области нефтехимии и катализа, член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родился 29 июня 1970 года в Москве.

В 1992 году — с отличием окончил химический факультет МГУ.

В 1996 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Макромолекулярные металлокомплексы на основе полиэтиленоксида и блок-сополимеров этиленоксида и пропиленоксида как катализаторы окисления».

В 2005 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Супрамолекулярные металлокомплексные каталитические системы для нефтехимического синтеза».

С 1993 года по настоящее время работает на кафедре химии нефти и органического катализа химического факультета МГУ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора (с 2013 года).

С 2008 года — работает в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН: заведующий лабораторией химии углеводородов (с 2008 года по настоящее время), заместитель директора по научной работе (2011—2017), директор института (с 13 февраля 2018 года).

В феврале 2016 года — присвоено почётное учёное звание профессора РАН.

В 2019 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области нефтехимии и катализа.

Под его руководством развиваются поисковые исследования по разработке новых процессов гидрирования, гидродеароматизации, гидроизомеризации, гидрокрекинга нефтяных фракций с использованием наногетерогенных катализаторов. Ведутся работы по созданию катализаторов селективного гидрирования, гидроизомеризации, гидрокрекинга восков Фишера-Тропша, окисления непредельных углеводородов, тандемных превращений углеводородов, гидрирования ароматических углеводородов и фенолов, гидроформилирования, этерификации на основе новых мезопористых оксидных, гибридных и органических материалов с регулярной структурой. Активно развиваются работы в области создания новых подходов к реализации нефтехимических процессов в двухфазных системах и в альтернативных растворителях с использованием иммобилизованных металлокомплексов и супрамолекулярных катализаторов.

Автор более 200 научных публикаций, соавтор 2 монографий и 9 патентов.

Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2012 год) — за разработку и внедрение современных технологий производства и применения высокоэнергетических термостабильных топлив для ракетной и авиационной техники
 Премии имени М. В. Ломоносова МГУ (за 2004 год, совместно с Э. А. Карахановым) — за цикл работ «Супрамолекулярные каталитические системы на основе макроциклических рецепторов»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели химического факультета МГУ
Профессора РАН
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Нефтехимики